Grafton puede referirse a:

Localidades

Grafton, localidad del estado de Nueva Gales del Sur.

Grafton, localidad de la provincia de Nuevo Brunswick.
 Grafton, localidad de la provincia de Nueva Escocia.
 Grafton, localidad de la provincia de Ontario.

Grafton, ciudad del estado de Nuevo Hampshire.
 Grafton, ciudad del estado de Virginia Occidental.
 Grafton, ciudad del estado de Illinois.
 Grafton, ciudad del estado de Dakota del Norte.
 Grafton, ciudad del estado de Wisconsin.
 Grafton, ciudad del estado de Nueva York.
 Grafton, ciudad del estado de Iowa.
 Grafton, ciudad del estado de Nebraska.
 Grafton, ciudad del estado de Vermont.
 Grafton, ciudad del estado de Massachusetts.
 Grafton, ciudad del estado de Ohio.
 Grafton, ciudad del condado de Ozaukee (Wisconsin).

Municipios y condados

Estados Unidos 
 Condado de Grafton, en el estado de Nuevo Hampshire.
 Grafton, municipio del estado de Dakota del Norte.
 Grafton, municipio del condado de Lorain (Ohio).
 Grafton, municipio del condado de Sibley (Minnesota).
 Grafton, municipio del condado de Fillmore (Nebraska) (Nebraska).
 Grafton, municipio del condado de McHenry (Illinois) (Illinois).
 Grafton, municipio del condado de Miner (Dakota del Sur).

Personas 
 Sue Grafton (1940-2017), escritora estadounidense.
 Anthony Grafton, historiador.

Varios 
 Grafton Street, una calle de Dublín.
 Almirante Lynch (FFG-07), barco fragata de Chile, antes el HMS Grafton.